Tammiku ist der Name eines Dorfes in Estland

 in der Stadtgemeinde Haapsalu (Kreis Lääne), siehe Tammiku (Haapsalu)
 in der Landgemeinde Järva (Kreis Järva), siehe Tammiku (Järva)
 in der Landgemeinde Jõhvi (Kreis Ida-Viru), siehe Tammiku (Jõhvi)
 in der Landgemeinde Kose (Kreis Harju), siehe Tammiku (Kose)
 in der Landgemeinde Lääne-Nigula (Kreis Lääne), siehe Tammiku (Lääne-Nigula)
 in der Landgemeinde Põltsamaa (Kreis  Jõgeva), siehe Tammiku (Põltsamaa)
 in der Landgemeinde Väike-Maarja (Kreis Lääne-Viru), siehe Tammiku (Väike-Maarja)
 in der Landgemeinde Vinni (Kreis Lääne-Viru), siehe Tammiku (Vinni)